VCI est un sigle de trois lettres pouvant représenter :
 Autoroute portugaise VCI
 Virtual Circuit Identifier un champ dans l'entête de cellule ATM.
 Véhicule de combat d'infanterie (infantry fighting vehicle, IFV en anglais), un véhicule blindé chargé de transporter des troupes sur le terrain et ensuite leur fournir un appui-feu.
 AMX-13 VCI (VCI pour « véhicule de combat d'infanterie »), blindé français des années 1950 à 1970.
 Veine Cave Inférieure
 Ventilation Centralisée par Insufflation